Кампе́че ():

 Кампече (штат) — один из штатов Мексики.
 Кампече (муниципалитет) — муниципалитет в штате Кампече.
 Сан-Франсиско-де-Кампече — город в Мексике, столица одноимённого штата, объект Всемирного наследия.
 Кампече (залив) — южная часть Мексиканского залива.
 Кампече (бухта) — восточная часть одноимённого залива. Омывает часть побережья Мексиканского штата Кампече.
 Кампече (Чьяпас) — посёлок в штате Чьяпас, муниципалитет Копайнала, с населением 676 человек.